Clito peut faire référence à :
 , genre d'insectes ;
 , groupe de musique italien ;
 , chanson de Madame de 2020 ;
 le clito, diminutif de « clitoris » ;
 Clito Carlucci (1810-1879), médecin et universitaire italien.

Voir aussi 

 Clitos